George Cosmovici se poate referi la:
 George Cosmovici (1854-1920), inginer și inventator român
 George Cosmovici (1859-1927), compozitor român